The Last Supper ("l'ultima cena" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Last Supper – film del 1914 diretto da Lorimer Johnston
 The Last Supper – film del 1994 diretto da Cynthia Roberts
 Una cena quasi perfetta (The Last Supper) – film del 1995 diretto da Stacy Title

Musica 
 The Last Supper – album dei Belphegor del 1995
 The Last Supper – video live dei Black Sabbath del 1999
 The Last Supper – album dei Grave Digger del 2005

Libri
 The Last Supper – racconto scritto da Scott Edelman, proposto nel 2003 per il Premio Bram Stoker al racconto (Short fiction)